

Affari 
 Norwegian Air Norway, una compagnia aerea norvegesi

Astronomia 
 Cratere Nan  – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 NAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Nadi, Nadi (Figi)
 nan – codice ISO 639-3 della lingua min nan

Geografia 
 Thailandia
 Nan – città capoluogo della provincia omonima
 Nan – il più lungo degli affluenti del fiume Chao Phraya
 Provincia di Nan – provincia del Gruppo regionale della Thailandia del Nord

Informatica 
 NaN (Not a Number) – simbolo del risultato di un'operazione su operandi non validi

Persone 
 Enrico Nan (1953) – avvocato e politico italiano
 Mohd Fauzi Nan (1980) – ex calciatore malese, di ruolo difensore
 Zhou Nan  – re della dinastia Zhou orientale